Владимир Зографски може да се отнася за:

 Владимир Зографски (1877 – 1963), дългогодишен игумен на Зографския манастир;
 Владимир Зографски (р. 1993), български ски скачач.